2001 Голяма награда на Канада е 33-то за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 2001 във Формула 1, провежда се на 10 юни 2001 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2001 година в Канада